«Калифо́рния Ви́ктори» () — бывший американский профессиональный футбольный клуб из города Сан-Франциско штата Калифорния. В 2007 году выступал в .

История 
12 октября 2006 года американский бизнесмен украинского происхождения Дмитрий Питерман, президент испанского клуба «Депортиво Алавес», официально приобрёл франшизу , которая начнёт выступление с сезона 2007 года. Клуб получил название «Калифорния Виктори» в честь города, где располагается «Алавес», Витория, столицы провинции Алава в Стране Басков Испании. Домашним стадионом клуба стал «Кезар Стэдиум» в Сан-Франциско, штат Калифорния, вместимостью в . Генеральным менеджером клуба был назначен Терри Фишер.

7 декабря 2006 года на должность главного тренера клуба был утверждён суринамский специалист Гленн ван Стратум, его ассистентом стал Уго Перес.

«Виктори» провёл свой дебютный матч 28 апреля 2007 года против «Ванкувер Уайткэпс», сыграв вничью 2:2. Свою первую победу «Виктори» добыл 7 июня 2007 года, обыграв со счётом 1:0 тех же «Ванкувер Уайткэпс».

В сентябре 2007 года Дмитрий Питерман прекратил поддержку «Калифорния Виктори», после чего болельщики запустили кампанию по спасению клуба.

28 ноября 2007 года USL-1 объявила, что «Калифорния Виктори» не будет играть в следующем сезоне, но возможно вернётся в сезоне 2009 года с новым владельцем.

Последний состав 
По состоянию на 27 сентября 2007 года. Источник:

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы США, прекратившие существование
Спортивные клубы Сан-Франциско